Wehikuł Czasu – seria wydawnicza Domu Wydawniczego Rebis, publikowana od 2019 roku. Prezentowana jest w niej literatura fantastyczna.

Seria została zapoczątkowana powieściami Kwiaty dla Algernona Daniela Keyesa i Koniec dzieciństwa Arthura C. Clarke’a w kwietniu 2019 roku. Publikowane są w niej klasyczne powieści science fiction. Wiele z przedstawionych w serii utworów było nagradzanych lub nominowanych do nagród literatury fantastycznej, m.in. Wieczna wojna Joe Haldemana otrzymał nagrodę Hugo i Nebula, a Gdzie dawniej śpiewał ptak Kate Wilhelm otrzymał nagrodę Hugo. Wydane do tej pory pozycje są w większości tłumaczeniami z języka angielskiego. Książki wydawane są w oprawie zintegrowanej i jednolitej szacie graficznej.

Publikacje
Źródło

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona poświęcona serii Wehikuł Czasu

Serie wydawnicze z zakresu fantastyki